Иган има више значења:
 Иган (Луизијана)
 Иган (Јужна Дакота)